

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Sławęcice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. górowskim, w gminie Góra
 Sławęcice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Waśniów
 Sławęcice – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Szczecinek

Inne 
 Sławięcice – część miasta Kędzierzyn-Koźle